Скрышево — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Скрышево — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Скрышево — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.